Bhārata (भरत) – nome con cui veniva chiamata l'antica India in epoca vedica
 Bharata o Bhārata (भरत) – un nome di Agni, divinità della religione induista
 Bharata (भरत) – un nome di Rudra, divinità della religione induista
 Bharata – figlio di Dushyanta e Shakuntala, personaggio del poema epico Mahābhārata
 Bharata – figlio di Dasharatha, e fratello di Rama, personaggio del poema epico Rāmāyaṇa
 Bharata – figlio di Rishabha, personaggio del Bhāgavata Purāṇa
 Bharata Muni – autore del Natyashastra
 Bhārata (भारत) – una prima forma epica per il nocciolo del Mahābhārata (comprendente circa un quarto del poema epico)

Pagine correlate
 Bharat